Sokkel (beeld) - voetstuk van een standbeeld
 Sokkel (geologie) - het hardere gesteente aangeduid dat onder afzettingsgesteentes, gesedimenteerd in bekkens, te vinden is. 
 Plint (architectuur) - sokkel of plint, het onderste gedeelte van een gebouw
 Sokkel (bassin) - bassin met grondwater in België